Pervolia oder Perivolia (, ) ist ein Ort im Bezirk Larnaka in Zypern. Bei der letzten amtlichen Volkszählung im Jahr 2011 hatte der Ort 3009 Einwohner.

Lage 

Pervolia liegt im Südosten der Insel Zypern auf 8 Metern Höhe, etwa 42 km südöstlich der Hauptstadt Nikosia, 9 km südwestlich von Larnaka und 49 km nordöstlich von Limassol.

Der Ort befindet sich in der Nähe der Mittelmeer­küste westlich der Bucht von Larnaka. Etwa 4,5 Kilometer nordöstlich liegt der Flughafen Larnaka, der wichtigste Flughafen der Insel. Im Süden liegt ein Leuchtturm und im Osten liegt der Turm von Rigena aus venezianischer Zeit.

Orte in der Umgebung sind Kiti, Dromolaxia und Meneou im Norden, Tersefanou im Nordwesten sowie Softades im Westen.

Geschichte 
Pervolia war beliebt bei Königen und den Reichen der Gegend. Das Dorf wurde nach seinen üppigen Gärten benannt.

Pervolia gehörte während der Frankenzeit, die von 1191 bis 1489 dauerte, zur Königsfamilie der Lusignans. Der letzte Besitzer dieser Zeit war Charles Lusignan, der von König Jakob II. verfolgt wurde, weil er Königin Charlotte unterstützte. König Jakob II. entzog Charles durch ein Dekret das Eigentum an Pervolia.

Während der venezianischen Zeit wurde Pervolia an die griechische Familie von Podokatares verkauft und der letzte Besitzer war Ektoras Podokatoras von 1489 bis 1571.

Weblinks 

 Website der Gemeinde (englisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Republik Zypern
Bezirk Larnaka